Niemcy:
 Eilenburg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Eilenburg – były powiat w latach 1952-1990
 Eilenburg – były powiat w latach 1990-1994
 Eilenburg – zamek
 Eilenburg – stacja kolejowa w Eilenburgu

Zobacz też:
 Eilenburg-West